Хавьер Эрна́ндес (): Эрнандес Балькасар, Хавьер (Чичарито; род. 1988) — мексиканский футболист.
 Эрнандес Гутьеррес, Хавьер (род. 1961) — мексиканский футболист.
 Эрнандес Креус, Хавьер (Хави; род. 1980) — испанский футболист и тренер, чемпион мира и Европы, известный по выступлениям за «Барселону»
 Эрнандес Родригес, Хавьер (род. 1984) — испанский актер театра и кино.
 Эрнандес Себриан, Хавьер (род. 1983) — испанский яхтсмен, участник Олимпийских игр 2008 и 2012 годов